Мария-Эмилия Салерни (; родилась 14 мая 1983 года в Рафаэле, Аргентина) — бывшая аргентинская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; победительница парного турнира Orange Bowl-1998.

Общая информация 
Родителей аргентинки зовут Мария дель Кармен Мартин и Аделардо Салерни. У уроженки Рафаэлы есть два брата (Фернандо и Лусиана) и две сестры (Мариана и Наталья).

Среди знакомых аргентинка имеет прозвище «Питу».

Родители и одна из сестёр привели Марию в теннис, когда той было 4 года.

Во время своей теннисной карьеры Мария Эмилия предпочитала играть за задней линией. Любимые удары — бэкхенд и подача. Любимые покрытия — трава и хард. Теннисный кумир — Штеффи Граф.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (12)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (9)

Поражения (9)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 14 мая
Теннисисты Аргентины
Родившиеся в Рафаэле
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек